

Stati 
Ciad – Stato africano, reso in molte lingue come Chad

Persone 
Chad – nome proprio di persona inglese maschile
Chad di Mercia – abate e vescovo britannico, santo per la Chiesa anglicana e quella cattolica

Informatica 
Chad – termine della cultura informatica del XXI secolo
Chad – in informatica, scheda perforata

Personaggi 
Chad – personaggio della serie animata Due fantagenitori.
Yasutora "Chad" Sado – personaggio di Bleach.

Televisione 
Chad – serie televisiva statunitense, trasmessa da TBS e successivamente da The Roku Channel a partire dal 2021